Sommertheater steht für Theater:
 Detmolder Sommertheater
 Sommertheater (Königshütte), in den 1890er Jahren 600 Besucher fassendes Theater in Königshütte in Oberschlesien
 Münchner Sommertheater
 Sommertheater Winterthur

Victoria-Theater in Berlin, ehemaliges kombiniertes Sommer- und Wintertheater

Journalistisches Schlagwort:
Bonner Sommertheater